Nohora Stella Tovar Rey (Villavicencio, Meta, Colombia,  21 de septiembre de 1967) es una política y administradora de empresas colombiana. En el año 2014 fue elegida Senadora de la República por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe.

Biografía 
Nohora Tovar Rey es administradora de empresas de la Universidad San Martín, fue secuestrada en el año 2000 por la guerrilla de las FARC durante 4 meses. En el año 2011 aspiró a la alcaldía de Villavicencio avalada por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia obteniendo 8.813 votos 

En las Elecciones legislativas de Colombia de 2014 fue elegida Senadora de la República por el partido Centro Democrático, lista cerrada presentada por el expresidente Álvaro Uribe.

Nacidos en Villavicencio
Senadores de Colombia 2014-2018